Sint-Petruskapel (Olland), een kapel in Olland in de Nederlandse gemeente Meierijstad
 Petruskapel (Spay), een kapel in Spay in de Duitse gemeente Spay
 Sint-Petruskapel (Thorn), een kapel in Thorn in de Nederlandse gemeente Maasgouw